Brotherhood of Nod - Een fictieve organisatie.
 NOD32 - Een antivirusprogramma.
 Land van Nod